Christos Papageorgiou ist der Name folgender Personen:

* Christos Papageorgiou (Skirennläufer) (1926–1997), griechischer Skirennläufer 
 Christos Papageorgiou (Poolbillardspieler), griechischer Poolbillardspieler